«Тeргу́м Шени́» (, буквально «второй перевод») — интерпретация книги Эсфирь на арамейском языке (лишь 75 стихов книги переведены дословно), значительно расширенная аггадическими и гомилетическими мидрашами.

Датировка 
Относительно датировки книги среди исследователей существуют разногласия; наиболее вероятная дата: конец VII — начало VIII веков.

Литература 
 The Targum of Esther (Second) (Targum Sheni) Translated by Bernard Grossfeld — Professor of Hebrew and Aramaic at the University of Wisconsin — Milwaukee, and founding member of the Association for Targumic Studies. Published in 1991 by T & T CLARK LTD, Edinburgh, in co-operation with The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 56321 USA. ISBN 0-567-09495-8

См. также 
 Таргум (Библия)

Примечания

Ссылки 
 

Книги по алфавиту
Еврейская литература
Устный Закон
Книга Есфирь